Marooned (canção de Pink Floyd) - do álbum Division Bell
Marooned (filme) - de 1969
Marooned Live - álbum ao vivo da banda alemã Sodom

Desambiguação